Вуо́кса — географические объекты на Карельском перешейке:

 Вуокса — река в Финляндии и России.
 Вуокса (Узерва, Уусиярви) — озеро в озёрно-речной системе реки Вуоксы, в низовьях её северного рукава.
 Вуокса — ещё одно, южное, озеро в озёрно-речной системе реки Вуоксы, проточное; от него основное русло расходится на южный рукав и старицу бывшего северного рукава.
 Вуокса-вирта — участок старицы северного рукава реки Вуоксы, в 1857 году поменявший течение и превратившийся в приток от озера Балахановское (тогда Торхонярви).